Jméno a příjmení Giuseppe Garibaldi má více významů:

osobnosti
 Giuseppe Garibaldi (1807–1882) – italský vojevůdce
 Giuseppe Garibaldi mladší (1879–1950) – italský generál, vnuk výše uvedeného

plavidla
 třída Giuseppe Garibaldi – třída pancéřových křižníků
 Giuseppe Garibaldi (1899) – pancéřový křižník stejnojmenné třídy
 Giuseppe Garibaldi (1933) – italský lehký křižník třídy Duca degli Abruzzi
 Giuseppe Garibaldi (551) – italská letadlová loď

Související články 
 Garibaldi (stanice metra v Paříži)

Rozcestníky - jméno